

Toponymie 
Le Centre-Est peut désigner :
 le Centre-Est, une région administrative du Burkina Faso ;
 le Centre-Est, une  mésorégion de l'État du Paraná au Brésil ;
 le Centre-Est, une  mésorégion de l'État du Rio Grande do Sul au Brésil.
 la réunion des régions Centre et Est, au sud-est de la province de l'Ontario au Canada, dans certaines structures d'aménagement (dans l'éducation par exemple).

Voir aussi 
 Centre-Est Aéronautique. ancienne société aéronautique devenue Avions Pierre Robin en 1969.